Zefír, egy széltípus.
 Zefír, görög mitológiai alak, a nyugati szél istene.
 Zefír, magyar nemesítésű szőlőfajta.